Ignatiuskirche oder St. Ignatius heißen folgende, dem Patrozinium des heiligen Ignatius von Loyola oder des heiligen Ignatius von Antiochien, geweihte Kirchen:

Patrozinium des heiligen Ignatius von Loyola, des Gründers des Jesuitenordens 

in Deutschland
 St. Ignatius (Betzdorf)
 Jesuitenkirche St. Ignatius Coesfeld
 St. Ignatius (Essen)
 St. Ignatius (Frankfurt am Main)
 Jesuitenkirche (Heidelberg) (Pfarrkirche Heiliger Geist und St. Ignatius)
 Jesuitenkirche St. Ignatius (Landshut)
 Jesuitenkirche (Mannheim)
 St. Ignatius (München)
 St. Ignatius von Loyola (Schweineberg)
 St. Ignatius (Türkismühle), Saarland
 Ignatiuskapelle (Wingerode), Eichsfeld

Weitere
 St.-Ignatius-Kathedrale (Shanghai), China
 Jesuitenkirche St. Ignatius Paris, Frankreich
 Sant’Ignazio (Arezzo), Italien
 Sant’Ignazio di Loyola in Campo Marzio in Rom, Italien
 St.-Ignatius-Kirche (Vilnius), Litauen
 Alter Dom (Linz), Österreich
 Jesuitenkirche (Wien), Österreich
 St. Ignatius Church (Wishaw), Schottland
 St. Ignatiuskirche in Chomutov, Tschechien
 St. Ignatiuskirche in Győr, Ungarn
 St. Ignatius (Tokio), Japan

Patrozinium des heiligen Ignatius von Antiochien 

in Deutschland
 St. Ignaz (Mainz)
 St. Ignatius (Regensburg)

in den Vereinigten Staaten
 St. Ignatius Church (Forest Hill)
 St. Ignatius Church (Oxon Hill)
 St. Ignatius Church (Port Tobacco Village)

Weitere
 Sant’Ignazio all’Olivella, Palermo, Italien
 St. Ignatius Church (London), Großbritannien

 
Liste (Kirchengebäude nach Name)